Der Begriff Tahas bezeichnet 

einen Gemeindebezirk in der spanischen Provinz Granada, 
den Namen der 21. Sure des Koran, 
einen Personennamen im arabischen Raum; siehe Taha (Name)
einen Firmennamen entnommen der Sprache auf den philippinischen Inselgruppen Visayas